Live at the Fillmore est le titre de plusieurs albums enregistrés au Fillmore, une célèbre salle de concert de San Francisco, où à l'un des autres endroits portant ce nom aux États-Unis.

 1968. Carlos Santana : Live at the Fillmore 1968
 1968. Cream : Wheels of Fire: Live at the Fillmore
 1968. Jefferson Airplane : Live at the Fillmore East
 1969. Jefferson Airplane : Sweeping Up the Spotlight: Live at the Fillmore East 1969
 1970. Jimi Hendrix : Live at the Fillmore East
 1970. Neil Young : Live at the Fillmore East
 1971. Frank Zappa (The Mothers of Invention) : Fillmore East: June 1971
 1971. The Allman Brothers Band : At Fillmore East
 1973. Derek and the Dominos : Live at the Fillmore
 1995. Testament : Live at the Fillmore
 2000. Cypress Hill : Live at the Fillmore
 2005. Los Lonely Boys : Live at the Fillmore